DSB S 1 bezeichnet

 den 1871 gebauten Salonwagen der Det Sjællandske Jernbaneselskab, der von der Dänischen Staatsbahnen übernommen und 1903 als DSB S (I) 1 bezeichnet wurde
 den 1937 gebauten Salonwagen der Dänischen Staatsbahnen, DSB S (II) 1